Louis Marc  (1867-1942), peintre hongrois
 Louis Marc  (1880-?), nageur et joueur de water-polo français